Daniel Finch peut faire référence à :

Daniel Finch (2e comte de Nottingham) et  de Winchilsea, (1647–1730)
Daniel Finch (8e comte de Winchilsea) (1689–1769)